EDA:

 Автоматизация проектирования электроники () — комплекс программных средств для облегчения разработки электронных устройств, создания микросхем и печатных плат.
 Разведочный анализ данных () — анализ основных свойств данных, нахождение в них общих закономерностей, распределений и аномалий, построение начальных моделей.
 Событийно-ориентированная архитектура () — шаблон архитектуры программного обеспечения, позволяющий создание, определение, потребление и реакцию на события.